Арылах-Келюе () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Республика Саха (Якутия) 
 Арылах-Келюе — озеро, юго-западнее оз. Кыстах, координаты 68°53’с. ш. 153°11’в. д..
 Арылах-Кёлюе — озеро, на р. Сикей-Сиеннях, координаты 69°10’с. ш. 150°19’в. д..
 Арылах-Кёлюе — озеро, севернее оз. Кюэге, координаты 69°11’с. ш. 151°10’в. д..
 Арылах-Кёлюе — озеро, восточнее оз. Бырангатталах, координаты 68°51’с. ш. 153°27’в. д..
 Арылах-Кёлюе — озеро, западнее оз. Хайырдах, координаты 68°45’с. ш. 153°29’в. д..
 Арылах-Кёлюе — озеро, севернее урочища Арга-Арбын, координаты 69°18’с. ш. 151°31’в. д..
 Арылах-Кёлюе — озеро, в правобережье р. Чурас-Сяне, координаты 68°53’с. ш. 152°40’в. д..
 Арылах-Кёлюе — озеро, южнее оз. Омук-Кюель, координаты 68°22’с. ш. 156°25’в. д..
 Арылах-Кёлюе — озеро, юго-восточнее оз. Багылла, координаты 68°13’с. ш. 156°26’в. д..

Примечания

См. также 
 Арылах
 Арылах-Берете